DC Super Hero Girls peut désigner :
 DC Super Hero Girls, une licence globale qui cible les jeunes filles (6-12 ans) et qui s'articule autour des super-héroïnes de l'univers DC Comics ;
 DC Super Hero Girls, une série télévisée d'animation américaine.

Voir aussi 
 DC Super Hero Girls : Héroïne de l'année, un film d'animation américain réalisé par Cecilia Aranovich, sorti en 2016
 DC Super Hero Girls : Jeux intergalactiques, un film d'animation américain réalisé par Cecilia Aranovich, sorti en 2017
 DC Super Hero Girls : Les Légendes de l'Atlantide, un film d'animation américain réalisé par Cecilia Aranovich et Ian Hamilton, sorti en 2018